Tamara Zidanšek era la detentrice del titolo, ma non ha potuto partecipare perché ancora impegnata agli Open di Francia 2021.

In finale Jasmine Paolini ha sconfitto Arantxa Rus con il punteggio di 6-2, 7-6(4).

Teste di serie 

  Anna Blinkova (semifinale)
  Arantxa Rus (finale)
  Jasmine Paolini (campionessa)
  Martina Trevisan (quarti di finale)

  Sara Errani (secondo turno)
  Ljudmila Samsonova (primo turno)
  Aliona Bolsova (primo turno)
  Tímea Babos (primo turno)

Wildcard 

  Jana Fett (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)

  Tena Lukas (secondo turno)
  Tereza Mrdeža (secondo turno)

Qualificate 

  Alexandra Cadanțu (secondo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)

 
  Lulu Sun (primo turno)
  Ekaterine Gorgodze (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bol Open 2021